Такмичење у бацању кладива за мушкарце на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија 21. и 22. августа 1999.

Титулу светског првака из 1997. у Атини бранио је Хајнц Вајс из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 такмичара из 23 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
  (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (3)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кладива пре првенства (21. августа 1999), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 21. августа 1999. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 78,00 метара, коју је пребацио 1 (КВ) такмичар, а осталих 11 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 10:00 и група Б у 12:00.

Финале 
Такмичење је одржано 22. августа 1999. године у 21:45.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. на сајту WA
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.